Basilico – pianta erbacea annuale

Geografia 

 Basilico – frazione di Scafa in provincia di Pescara

Musica
 Basilico – album dei Buio Pesto del 2004

Persone
 Gabriele Basilico – fotografo italiano
 Gregorio Basilico – ex calciatore italiano
 Paolo Basilico – imprenditore italiano
 Roberto Basílico – calciatore argentino